Francesco Arca – vicebrigadiere dei carabinieri reali, due volte M.A.V.M.
Francesco Arca – attore, ex modello e personaggio televisivo italiano.